Az alábbi listán a YouTube platformon a legtöbb feliratkozóval rendelkező csatornák szerepelnek.

A YouTube 2006 óta gyűjti ezeket az adatokat, mikor a Smosh volt a lista élén, kevesebb, mint 3000 feliratkozóval. Azóta tíz másik csatorna volt az első, amelyek közé tartozik: Judson Laipply, Brookers, geriatric1927, lonelygirl15, Ryan Higa, Fred, Ray William Johnson és PewDiePie. 2023 márciusában a T-Series rendelkezik a legtöbb feliratkozóval, amely csatornát az azonos nevű indiai cég irányít. A csatornának jelenleg 238 millió feliratkozója van, az első helyet 2019. április 14. óta töltik be. A legtöbb feliratkozóval rendelkező személy Jimmy Donaldson, a MrBeast csatorna tulajdonosa.

Lista

Korábbi rekordtartók

Lásd még 

 A legnézettebb YouTube-videók listája
 A legkedveltebb YouTube-videók listája

Források 

YouTube